Die Basketball-Europameisterschaft 2017 (offiziell: EuroBasket 2017) der Herren war die 40. Auflage dieses Wettbewerbs. Die Endrunde fand vom 31. August bis zum 17. September 2017 in Cluj-Napoca, Helsinki, Tel Aviv und Istanbul statt. Zum zweiten Mal in Folge fand das Endrundenturnier an Standorten in vier Ländern statt, wobei nach der Vorrunde des Turniers die Finalrunde im K.-o.-System im türkischen Istanbul stattfand. Nach den derzeitigen Planungen des Weltverbandes FIBA war dies die letzte Europameisterschaft im zweijährigen Turnus, da auch die WM-Endrunde im vierjährigen Turnus auf die ungeraden Jahre geschoben wurde (Weltmeisterschaft 2019 in China), und sollte das nächste Mal erst wieder im Spätsommer 2021 stattfinden. Das für 2021 geplante Turnier wurde im April 2020 wegen der Verlegung der Olympischen Sommerspiele 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie von der FIBA um ein Jahr auf September 2022 verlegt.

Vergabe der Ausrichtung 
Aus der Reihe der interessierten Ausrichterländer gaben schließlich fünf Länder eine Bewerbung ab, von denen Polen, wo zuletzt die EM-Endrunde 2009 stattfand, schließlich ausschied, so dass wie zwei Jahre zuvor eine gemeinsame Endrunde an vier Ausrichterländer vergeben wurde: Finnland, Israel, Rumänien und die Türkei.

Austragungsorte 
Als Austragungsorte wurden bereits im Dezember 2015 Cluj-Napoca, Helsinki, Tel Aviv und Istanbul bekanntgegeben, wobei an letzterem Ort neben einer Vorrundengruppe auch die Finalrunde stattfand. Daher fanden zwei Vorrundengruppen, wenn man rein geographische Aspekte heranzieht, auf asiatischem Boden statt, die Finalrunde aber im europäischen Teil der Türkei.

Teilnehmer 

Qualifiziert für die Endrunde 2017 waren die beiden Finalisten der vorherigen Endrunde und direkten Teilnehmer im olympischen Basketballturnier 2016 Spanien und Litauen. Zu den vier Ausrichterländern der Endrunde gesellten sich sieben weitere Teilnehmer an vorolympischen Qualifikationsturnieren 2016, die mit dieser Qualifikationsteilnahme ihr Qualifikationssoll erfüllten. Elf weitere Endrundenteilnehmer wurden zwischen 27 Qualifikationsteilnehmern im Spätsommer 2016 ermittelt. Erstmals nahm das Kosovo mit einer eigenen Auswahl an der Qualifikation teil.

Übersicht

Modus 
Wie schon bei der vorherigen Basketball-Europameisterschaft 2015 wurde das Turnier in eine Vorrundenphase, in der ausschließlich Gruppenspiele in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften stattfanden, sowie eine Finalrunde in Istanbul aufgeteilt, in der Ausscheidungsspiele stattfanden. Im Unterschied zum vorangehenden Turnier wurden keine Platzierungsspiele mehr für die Verlierer der Ausscheidungsspiele veranstaltet, die früher zur Ermittlung weiterer Teilnehmer der Qualifikation für den Basketballwettbewerb der Olympischen Spiele genutzt wurden. Die europäischen Teilnehmer der WM-Endrunde 2019 werden nach neuem Konzept der FIBA ausschließlich über eigene Qualifikationsspiele ermittelt.

Vorrunde 
 Alle Spiele fanden in der Zeitzone UTC+3 statt, welche der osteuropäischen Sommerzeit (OESZ) entspricht.

Gruppe A – Helsinki (Finnland)

Gruppe B – Tel Aviv (Israel)

Gruppe C – Cluj-Napoca (Rumänien)

Gruppe D – Istanbul (Türkei)

Finalrunde

K.O.-Baum 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-System im Istanbuler Sinan Erdem Dome ausgetragen.

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Individuelle Auszeichnungen 
Zum Most Valuable Player (MVP) des Turniers wurde der Slowene Goran Dragić gewählt, der im Finale 35 und im Durchschnitt 22,6 Punkte pro Spiel verzeichnete. Das All-Tournament Team bildeten des Weiteren Alexey Shved, Bogdan Bogdanović, Luka Dončić und Pau Gasol.

Weblinks 
 FIBA EuroBasket 2017 – Website des Wettbewerbs ()

Einzelnachweise 

2017
Europameisterschaft